Siwa, tłumaczona także jako Żywia – bogini Słowian połabskich
 Żywia – imię żeńskie
 Żywia – konspiracyjny miesięcznik